Abdallah Said (Ismaïlia, 13 juli 1985) is een voetballer met de Egyptische nationaliteit die doorgaans als middenvelder speelt. Said speelt sinds januari 2019 voor Pyramids FC.

Carrière

Clubcarrière 
Said speelde in het verleden voor Ismaily SC en maakte in september 2011 de overstap naar Al-Ahly. Na een korte uitleenperiode tussen april en juni 2018 bij het Finse KuPS Kuopio trok hij naar het Saoedische Al-Ahli, een bijna-naamgenoot van zijn ex-club Al-Ahly. Lang duurde dat echter niet, want in januari 2019 haalde Pyramids FC hem terug naar Egypte.

Interlandcarrière 
Said speelde zijn eerste interland voor het nationale team van Egypte op 14 juni 2008 tegen Malawi. Deze wedstrijd was een onderdeel van de kwalificatie voor het wereldkampioenschap 2010. De wedstrijd werd met 1-0 verloren.

In mei 2018 werd Said door bondscoach Héctor Cúper in de definitieve selectie voor het wereldkampioenschap voetbal 2018 opgenomen. Hij kwam in Rusland in alle drie de groepswedstrijden van Egypte in actie, tegen Saoedi-Arabië gaf hij zelfs de assist voor het openingsdoelpunt van Mohamed Salah.

Gespeelde interlands 

Bijgewerkt op 27 juni 2018

Egyptisch voetballer